U 12 steht für:
 Altersklasse im Sport, siehe Altersklasse (Fußball)
 Nissan Bluebird U 12, siehe Nissan Bluebird #Nissan Bluebird (U 12, 1987–1991)

U-Bahnen:
 U-Bahn-Linie U12 (Berlin)

Flugzeuge:
 Udet U 12, deutsches Schul- und Sportflugzeug
 BFW U 12, deutsches Schul- und Sportflugzeug der Bayerischen Flugzeugwerke, siehe Udet U 12

U-Boote:
 SM U 12, U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 SM U-12 (k.u.k. Marine), U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 12 (Kriegsmarine), U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 12 (Bundeswehr), U-Boot der Deutschen Marine

U12